Кириловка — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Кириловка — село в Бричанском районе.
 Кириловка — село в Тараклийском районе.
 Кириловка — село в Флорештском районе.

Россия 

 Кириловка — название деревни Кириллово в Уфимском районе Башкортостана

См. также